Exenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Exenberger (1943–2009), österreichischer Bibliothekar und Publizist
 Reinhard Exenberger (* 1957), österreichischer Schauspieler